Bajna kan avse:
 Bajna, Indien, en ort i Indien
 Bajna, Ungern, en ort i Ungern